

Geografia 
 Pimentel – comune italiano della provincia del Sud Sardegna
 Pimentel – comune della Repubblica Dominicana situato nella provincia di Duarte
 Mariana Pimentel – comune del Brasile situato nello stato del Rio Grande do Sul
 Mendes Pimentel – comune del Brasile situato nello stato di Minas Gerais
 Distretto di Pimentel – distretto del Perù

Persone 
 Daniel Pimentel – modello brasiliano
 Sávio Bartolini Pimentel – ex calciatore brasiliano
 Thiago Pimentel Gosling – ex calciatore brasiliano
 Valquir Pimentel – ex arbitro di calcio brasiliano
 Jorge Luiz da Costa Pimentel – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Valentín Pimentel – calciatore panamense
 Eduardo Pimentel – ex calciatore colombiano
 Eleonora de Fonseca Pimentel – politica italiana
 Gaspar de Guzmán y Pimentel – politico spagnolo
 Antonio Pimentel Tlahuitoltzin – tlatoani di Texcoco
 Juan Alonso Pimentel de Herrera – viceré del regno di Napoli
 George C. Pimentel – chimico statunitense
 Miguel Pimentel – cantautore statunitense
 Juan de Zúñiga y Pimentel – cardinale spagnolo
 Domingo Pimentel Zúñiga – cardinale spagnolo
 María Osorio y Pimentel – nobildonna castigliana
 María Josefa Pimentel, duchessa di Osuna – nobildonna spagnola
 Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel – generale di cavalleria spagnolo

Altro 
 Ritratto di Juan Francisco de Pimentel conte di Benavente – dipinto del 1648
 Il resto di niente. Storia di Eleonora de Fonseca Pimentel e della rivoluzione napoletana del 1799 – romanzo del 1986